Главный дом городской усадьбы Урванцовых — К. Маркса, 11 — это здание, построенное в конце XVIII века в историческом центре, в Вахитовском районе города Казани. Является достопримечательностью улицы К. Маркса, объектом культурного наследия и памятником архитектуры регионального значения

Описание 
Главный дом городской усадьбы Л. Н. Урванцова располагается на углу современных улиц К. Маркса и Миславского относится к немногочисленным сохранившимся в Казани постройкам конца XVIII века.

Известный исследователь В. В. Егерев называл застройку улиц Карла Маркса, Миславского, Большой Красной жемчужиной города. Этот район застраивался в период реализации первого регулярного плана, разработанного В. И. Кафтыревым и предназначался для капитальной застройки состоятельных жителей.

Представляет собой двухэтажное угловое здание со скругленным углом. Имеет пилястры ионического ордера и фронтон со слуховым окошком над широким антаблементом. Изначально дом принадлежал казанскому писателю Урванцеву Льву Николаевичу, позднее был Главным домом городской усадьбы. До недавнего времени использовался как жилой дом. С 2012 года находится на реставрации.

История 
Дом построен в 1770 году первым профессиональным казанским архитектором В. И. Кафтыревым, видным представителем русского барокко.

Самые ранние изображения дома — это дошедшие до нас снимки, сделанные в конце XVIII века Юлием Ивановичем фон Каницем, директором первой казанской гимназии, с помощью камеры-обскуры. Сейчас эти снимки хранятся в петербургском архиве и упоминаются в книге «Образцовые» проекты жилой застройки русских городов XVIII—XIX вв."

В жизни усадьбы можно проследить четыре основных строительных
периода:
 1770-е годы — 1842 год
 1843—1865 годы
 1866—1917 годы
 1917 год — наши дни
В советский период усадьбу приспособили под коммунальные квартиры, нарушив и границы домовладения, и традиционную планировку. Дом был расселен до 2005, однако консервация объекта не была осуществлена, и здание пришло в негодность, неоднократно повреждалось чернокопателями.

В феврале 2012 года здание было передано Инвестиционной группе компаний ASG в рамках государственно-частного партнерства между Мэрией Казани и Инвестиционной группой компаний ASG для совместной деятельности по развитию казанской агломерации и участии ASG в работе по восстановлению и реконструкции исторического центра города, заключенного 16 февраля 2012 года

План реставрации, основанный на принципе квартальной реконструкции, был разделен на 2 этапа. К июлю 2013 года на основе разработок Международного института антиквариата ASG в соответствие с архивными источниками был восстановлен фасад и кровля здания, установлена подсветка фасада, облагорожена территория.

К 2015 году внутреннее убранство зданий наполнят уникальными экспонатами Международного института антиквариата и тем самым воссоздадут обстановку, аутентичную эпохе их постройки.

Находки 
Во время работ в подвале рабочие обнаружили шесть монет царской чеканки. Все монеты были отчеканены на одном из семи монетных дворов Российской империи — Екатерингбургском (на каждой имеется обозначение «ЕМ»). Из них четыре монеты по 2 копейки — 1798, 1800 и 1801 годов и одна — «1 копейка» 1800 года выпуска. Все они украшены вензелем Павла Первого, составленным из литеры «П» (Павел) и цифры «1» (Первый) и увенчанным короной. После исследований находки были переданы в Международный институт антиквариата ASG.

Примечания 

Здания и сооружения Казани
Вахитовский район Казани
Памятники архитектуры Казани
История Казани
Барочная архитектура в России